Еленская:
 Еленская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области, Бекетовское сельское поселение.
 Еленская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области, Вожегодское городское поселение.